David Nilsson kan syfta på:

 David Nilsson (zoolog) (1885–1958), svensk zoolog
 David Mitov Nilsson (född 1991), svensk fotbollsspelare
 David Nilsson (friidrottare) (född 1987), svensk långdistanslöpare
 Dave Nilsson (född 1969), australisk basebollspelare
 Dawid Nilsson (född 1977), polsk handbollsspelare